El paral·lel 7º sud és una línia de latitud que es troba a 7 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 7° de latitud sud, un grau de longitud equival a  110,495 km; la longitud total del paral·lel és de 39.778 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 774 km i a 9.228 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 7° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-

| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-valign=top
| 
! scope="row" | Frontera  / 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Tanganyika
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Atol Alphonse
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de Coëtivy, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Java
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|Illa de Madura
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Kangean i Paliat
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa de Tanahjampea
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa de Damar,  Passa entre les illes d'Itain i Maru, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Fordate
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Arafura
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de Trangan, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Alu
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa Fauro, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Choiseul
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa entre els atols de Nanumea i Nanumanga,  Passa al nord de Niutao, Passa al sud de l'illa Starbuck, 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Amazonas Pará Tocantins Maranhão Piauí Ceará Paraíba
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 6º sud
 Paral·lel 8º sud

Referències 

Línies de latitud